Die FORTIS Championships Luxembourg 2007 waren die 12. Ausgabe des Tennis-Hallenhartplatzturniers für Frauen in Luxemburg. Es war als Turnier der Kategorie Tier II Teil der WTA Tour 2007. Es fand gleichzeitig mit dem Kremlin Cup 2007 in Moskau, Russland vom 24. bis zum 30. September 2007 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Roeser